Toffel steht für:
 „dummer, unbeholfener Mensch“, auch als Tüffel
 Pflaumentoffel, aus getrockneten oder Backpflaumen gefertigte, essbare Figur

Toffel ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Toffel (* 1916), Schweizer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Neile Toffel McQueen (* 1932), philippinisch-US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin, siehe Neile Adams
 Roger Toffel (1909–1969), Schweizer Hockeyspieler, Olympiateilnehmer 1936

Siehe auch:
 Toffolo